Кофанов — фамилия и топоним.

Известные носители 
  (1917—1939) — советский пограничник
 Кофанов, Леонид Львович — российский учёный-правовед
 Кофанов, Николай Ильич (1943—1998) — российский художник
 Кофанов, Павел Евтихиевич (1893-?) — советский поэт, прозаик.
 Кофанов, Сергей Анатольевич (род. 1978) — российский альпинист
 Кофанов, Фёдор Григорьевич (1890—1914) — кубанский казак, герой Первой мировой войны.

Топоним 
 Кофанов — хутор, Труновский район, Ставропольский край